Naomi – variante del nome proprio di persona femminile Noemi
 Naomi – personaggio della Bibbia
 Naomi – duo di musica elettronica tedesco
 Naomi – personaggio di James Bond
 Naomi – personaggio di Kamen Rider
 Naomi – personaggio di MicroVolts
 Naomi – wrestler statunitense della WWE
 Naomi – attrice pornografica statunitense
 Naomi – serie televisiva statunitense
 6139 Naomi – asteroide della fascia principale